William Murdoch (ingenieur), Schotse ingenieur en uitvinder 
William Murdoch (dichter), Schots-Canadees dichter
William Murdoch (politicus), Canadees politicus
William David Murdoch, Australische pianist
William MacMaster Murdoch, eerste officier op de RMS Titanic
Billy Murdoch, Australische cricketspeler